Ши́ри Раппапо́рт (; , , Техас, США) — американская  и .

Биография 
Шири Раппапорт родилась 27 октября 1977 года в Далласе (штат Техас, США) в семье Джозефа и Эдны Раппапорт. Когда Раппапорт было девять лет, она с семьёй переехала в Нью-Йорк, чтобы проверить её актёрские способности. Она начала заниматься на курсах по актёрскому мастерству в возрасте 5 лет и получила своего первого агента в возрасте 6-ти лет.

Карьера 
Она сыграла роль в подростковом ситкоме «Кларисса» на Nickelodeon. Затем она переехала в Лос-Анджелес и сыграла ещё несколько гостевых ролей.

В 1997 году стала № 48 в рейтинге «50 самых сексуальных актрис научной фантастики» журнала «Femme Fatales». В том же году выступила каскадёром фильма «Исполнитель желаний».

В 2000—2001 годы играла роль Офицера Мэри Франко в телесериал «Полиция Нью-Йорка», ставшей одной из её самых известных ролей.

К 2012 году она сыграла в 26-ти фильмах и телесериалах и завершила карьеру.

Избранная фильмография 
Актриса

Каскадёр
  — «Исполнитель желаний» / Wishmaster

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США